

Aviazione 
 BUFF – soprannome dato al Boeing B-52 Stratofortress, bombardiere strategico della United States Air Force

Persone 
 Conrad Buff IV – montatore statunitense
 Marcus Alexander "Buff" Bagwell – wrestler statunitense
 Oliver Buff – calciatore svizzero
 Tony Buff – attore pornografico e regista statunitense

Pagine correlate 
 BAFF
 Buffs